Farley Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Farley Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Surrey